XN steht für:

 , ISO-3166-2-Code des Meeres
 Blauland, als Ländercode für ein fiktives Land in NATO-Manövern; siehe Liste der NATO-Ländercodes
 Nordisches Patentinstitut, zwischenstaatliche Organisation für Dänemark, Norwegen und Island

XN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Chania
 Norwegen: Stjørdal in der Provinz Trøndelag

Xn steht für:

 Gesundheitsschädliche Stoffe, als Gefahrensymbol

xn-- am Anfang von Domainnamen ist ein Präfix, das nach dem Punycode-Verfahren kodierte internationalisierte Domainnamen kennzeichnet

XN